«Педагогика» — советское специализированное издательство.

Описание 
Основано в 1945 году как издательство Академии педагогических наук (АПН) РСФСР.

В 1963—1969 входило в состав издательства «Просвещение».

С 1969 — издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Госкомиздата СССР. В системе Госкомиздата СССР в 1980-х годах издательство «Педагогика» входило в главную редакцию общественно-политической литературы. Находилось по адресу 107066, Москва, Лефортовский переулок, 8. В 1979—1990 годах показатели издательской деятельности издательства были следующие:

Выпускало труды научно-исследовательских институтов АПН СССР, произведения крупнейших представителей отечественной и зарубежной педагогики, научно-популярную литературу для учителей и родителей, «Детскую энциклопедию» (и библиотечку Детской энциклопедии «Учёные — школьнику») и серию тематических «Энциклопедических словарей» для школьников.

.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Издательство «Педагогика» на сайте «Живая библиотека»
 
 Издательство «Педагогика» на сайте «Издательство Педагогика, Москва»

Издательства, основанные в 1945 году
Издательства СССР
Издатели научной литературы